Une bourde est une erreur, une maladresse. Bourde est aussi un nom de personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Henri Bourde de La Rogerie (1873-1949), archiviste et historien breton ;
 Jean-Pierre Bourdé de La Villehuet (1732-1789), officier de marine, auteur de traités maritimes ;
 Paul Bourde (1851-1914), journaliste, dramaturge et administrateur français.

Géographie 

 L'Eau Bourde, rivière française du département de la Gironde, affluent gauche de la Garonne, en Nouvelle-Aquitaine ;
 Communauté de communes Jalle Eau Bourde, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine.